Basilica of the Sacred Heart ist die Bezeichnung von Kirchengebäuden:
 Basilica of the Sacred Heart (Atlanta) in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia
 Herz-Jesu-Basilika (Notre Dame) im St. Joseph County im US-Bundesstaat Indiana
 Basilica of the Sacred Heart (Timaru) in Timaru in Neuseeland
 Basilica of the Sacred Heart (Puducherry) in Puducherry in Indien
 Cathedral Basilica of the Sacred Heart im Essex County im US-Bundesstaat New Jersey